VP-G est un code qui signifie :
 .

VPG est un sigle qui peut signifier :
 Petite protéine virale ;
 Variation des pressions de gonflage ;
 Véhicule polyvalent du génie ;
 Verenigde Protestantse Gemeente (en français : Église protestante unie), à Curaçao.